Напёрсток — приспособление, используемое при шитье
 Напёрстки (игра) — азартная игра
 Напёрсток лучника — усилие натяжения боевого лука достигало 100 кг. На востоке тетиву оттягивали большим пальцем, который придерживался от разгибания средним и указательным. При этом палец защищался специальным напёрстком.